Змагання з плавання на дистанції 200 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 4 серпня (попередні запливи і півфінали) і 5 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:15.

Півфінали
Початок півфіналів 4 серпня о 19:04.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся о 17:52.

Примітки 

200 метрів батерфляєм (чоловіки)